Il singolare femminile del torneo di tennis Internazionali d'Italia 1984, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1984, ha avuto come vincitrice Manuela Maleeva-Fragniere che ha battuto in finale Chris Evert 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Chris Evert (finale)
 Jo Durie (secondo turno)
 Kathy Horvath (secondo turno)
 Helena Suková (secondo turno)
 Manuela Maleeva-Fragniere (Campionessa)
 Andrea Temesvári (quarti di finale)
 Lisa Bonder-Kreiss (semifinali)
 Carling Bassett-Seguso (semifinali)

 Ivanna Madruga-Osses (terzo turno)
 Laura Gildemeister (terzo turno)
 Catherine Tanvier (primo turno)
 Virginia Ruzici (quarti di finale)
 Beth Herr (primo turno)
 Bettina Bunge (primo turno)
 Assente
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1984